Les KAvZ-685 ou KAvZ-3270 étaient une série de bus produits par KAvZ (une filiale de bus de GAZ) de 1971 à 1991.

Liens externes 
 Russian Transport
 KAVZ Bus 685

Modèle d'autobus
Poids lourd des années 1970
Poids lourd des années 1980
Poids lourd des années 1990